GPS har flere betydninger:
 Global Positioning System – navigationssystem
 Se også: GPS-navigationsenhed
 General Problem Solver – program til problemløsning af formaliserede problemer, eksempelvis geometriske problemer
 Geometriske Produkt Specifikationer – symbolsprog for tolerancesætning til maskintekniske tegninger